Левадное () — село,
Приютненский сельский совет,
Гуляйпольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321886002. Население по переписи 2001 года составляло 1 человек.

Географическое положение 
Село Левадное находится в 2,5 км от реки Солёная,
на расстоянии в 5 км от села Приютное.

Примечания